Uttertjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Värmland 
Uttertjärnen (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Uttertjärnen (Rämmens socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Uttertjärnen (Hagfors socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Uttertjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Uttertjärnet, sjö i Sunne kommun,  (0,7 ha)

Dalarna 
Uttertjärnen (Bjursås socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Uttertjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Uttertjärnen (Malungs socken, Dalarna, vid Fjällrämmen), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Stora Uttertjärnen, sjö i Vansbro kommun, 
Uttertjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,

Hälsingland 
Björnbergs-Uttertjärnen, sjö i Härjedalens kommun, 
Uttertjärnarna, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Liss-Uttertjärnen, sjö i Ljusdals kommun, 
Stor-Uttertjärnen, sjö i Ljusdals kommun,  (6,42 ha)
Uttertjärnen (Los socken, Hälsingland, 684185-146703), sjö i Ljusdals kommun, 
Uttertjärnen (Los socken, Hälsingland, 684362-143603), sjö i Ljusdals kommun,  (8,56 ha)
Uttertjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 681274-147676), sjö i Ovanåkers kommun, 
Uttertjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 682410-148100), sjö i Ovanåkers kommun,

Jämtland 
Uttertjärnen, Jämtland, sjö i Ragunda kommun, 
Uttertjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 711373-146254), sjö i Strömsunds kommun, 
Uttertjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 711382-146239), sjö i Strömsunds kommun, 
Uttertjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 711392-146317), sjö i Strömsunds kommun,

Ångermanland 
Uttertjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706415-158265), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Uttertjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706567-160687), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (2,1 ha)
Uttertjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Uttertjärnen (Själevads socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,34 ha)

Västerbotten 
Uttertjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun, 
Uttertjärnen (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,

Norrbotten 
Uttertjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (5,59 ha)
Uttertjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 730137-172873), sjö i Älvsbyns kommun,  (1,3 ha)

Lappland 
Uttertjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729509-169590), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Uttertjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731814-166145), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,02 ha)
Uttertjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (16 ha)
Uttertjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Uttertjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (8,43 ha)
Uttertjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Uttertjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,

Se även 
Uttersjön
Damm vid Uttertjärnen, sjö i Älvsbyns kommun,  (12,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn